

Toponyme

Cours d'eau 
 La Romaine : rivière française de la Haute-Saône, sous-affluent du Rhône
 La Romaine : rivière de la Côte-Nord au Québec

Lieux 
 La Romaine (réserve indienne) (« Unamen Shipu » en innu-aimun) : réserve indienne innue du Québec (Canada)
 La Romaine (village) : village de la municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent
 La Romaine, une commune nouvelle située dans le département de la Haute-Saône, nouvellement créée le .
 Alba-la-Romaine : commune française, située dans le département de l'Ardèche
 Vaison-la-Romaine : commune française, située dans le département de Vaucluse
 Vieux-la-Romaine (« Aregenua ») : site archéologique gallo-romain du Calvados, dans le village actuel de Vieux, à une quinzaine de kilomètres au sud de Caen.

Autres 
 Complexe de la Romaine : complexe hydroélectriques de quatre centrales aménagé sur la rivière Romaine au Québec

Patronyme 
 Anastasie la Romaine : martyre chrétienne sous Dioclétien ( )
 Mélanie la Romaine : sainte, moniale à Jérusalem (morte en 439)

Titre d'œuvre 
 Comme la romaine : album de Jacques Duvall sorti en 1983
 Meurtre à la romaine : roman pour enfants écrit par Martine Delerm

Voir aussi